Most és mindörökké, eredeti címe From Here to Eternity, James Jones háborús regénye, 1951.
 Most és mindörökké, eredeti címe From Here to Eternity, 1953-as amerikai film Jones regényéből, rendezte Fred Zinnemann
 Most és mindörökké, eredeti címe From Here to Eternity, 1979-es háromrészes amerikai tévéfilm Jones regényéből, rendezte Buzz Kulik
 Most és mindörökké, eredeti címe From Here to Eternity, 1980-as 12-részes amerikai televíziós sorozat Jones regényéből, részben az 1979-es film szereplőivel
 Most és mindörökké, eredeti címe Ora e per sempre, 2004-es olasz film, rendezte Vincenzo Verdecchi